

Aviazione 
Jacobs R-755 – motore aeronautico
Jacobs R-830 – motore aeronautico

Aziende
Jacobs Engineering – società d'ingegneria statunitense

Persone 

Katie Jacobs – produttrice televisiva e regista
Lamont Marcell Jacobs – atleta italiano

Altro
Grand Prix Elsy Jacobs – corsa ciclistica femminile
Jacobs – città della Contea di Ashland, Wisconsin